Sankta Klara kan syfta på:

Sankta Klara – en helgonförklarad italiensk katolsk nunna, se Klara av Assisi (1194-1253)
Sankta Klaras orden – en mendikantorden grundad av Klara av Assisi 1212

Danmark
 Sankt Clara Kloster – ett tidigare kloster i Köpenhamn

Kroatien
 Sankta Klaras kloster, Dubrovnik – ett tidigare romersk-katolskt nunnekloster i Dubrovnik

Portugal
 Mosteiro de Santa Clara-a-Velha – ett tidigare kloster i Coimbra

Sverige
 Sankta Klara kyrka – en kyrka på Norrmalm i Stockholms innerstad, se Klara kyrka
 Sankta Klara klosterkyrka – en klosterkyrka i Stockholm cirka 1289–1527 tillhörig Sankta Klara kloster
 Sankta Clara kapellruin – före detta kapell i Ronneby i Blekinge